Gerardo Majella (1726-1755) — santo católico italiano
Geraldo Magela (1958) — humorista brasileiro
Geraldo Magela (político) (1956) — político brasileiro
Geraldo Magela da Cruz Quintão (1935) — advogado brasileiro

Desambiguações de antropônimos